Hanayagi (花柳) ist der Familienname folgender Personen:

 Hanayagi Shōtarō (1894–1965), japanischer Filmschauspieler und Regisseur
 Hanayagi Yoshiaki (1924–1978), japanischer Filmschauspieler
 Hanayagi Yusuke (1821–1903), Begründer der Hanayagi-Schule
 Yusuke Hanayagi IV., Leiter der Hanayagi-Schule